Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2018 – 70. sezon w historii MMŚ. W poprzednim sezonie najlepszym zawodnikiem klasy MotoGP był Hiszpan Marc Márquez. Mistrzem Moto2 został Włoch, Franco Morbidelli, natomiast zwycięzcą kategorii Moto3 został również Hiszpan Joan Mir. 
 
Pierwotnie zaplanowany na 19 wyścigów, sezon został zmniejszony o jedno Grand Prix w związku z odwołaniem 26 sierpnia wyścigu w Silverstone z powodu niebezpiecznych warunków na torze ze stojącą wodą, po głosowaniu zawodników.

Po szesnastej rundzie Marc Márquez zdobył tytuł mistrza MotoGP. Po 19 wyścigu zostaje z dziewięcioma zwycięstwami w klasyfikacji generalnej. Andrea Dovizioso skończył drugi z czterema zwycięstwami. Valentino Rossi był trzeci, pozostał bez zwycięstwa. Pozostałymi zwycięzcami byli: Jorge Lorenzo - 3 oraz Cal Crutchlow i Maverick Viñales po 1. Yamaha doznała najgorszej passy w historii, nie wygrywając 25 wyścigów, które rozpoczęły się od Grand Prix Niemiec w 2017 roku, dopóki Viñales nie wygrał Grand Prix Australii w 2018 roku. KTM zdobyło pierwsze podium(3miejsce) w MotoGP podczas GP Walencji.

Po zajęciu trzeciego miejsca w Sepang włoski zawodnik Francesco Bagnaia został mistrzem świata Moto2 w 2018 roku. Miguel Oliveira zajął drugie miejsce w mistrzostwach tracąc tylko 9 punktów, a jego kolega z drużyny, Brad Binder, zajął trzecie miejsce.

Nagrody dla zwycięzców zostały przyznane podczas FIM Gala Ceremony, która odbyła się w Walencji.

Kalendarz 
 
1. GP Wielkiej Brytanii - z powodu stojącej wody na torze w niedzielę wyścigi nie odbyły się.

2. GP Malezji - ze względu na zapowiadane opady deszczu wyścigi odbyły się 2 godziny wcześniej.

Lokalizacja torów

Testy 
Sezon 2018 rozpoczął się już dwa dni po zakończeniu sezonu 2017, gdyż wówczas odbyły się pierwsze testy przed nowymi zmaganiami, które miały miejsce w Walencji. Następne testy miały miejsce po trochę ponad dwumiesięcznej przerwie i rozpoczęły zasadniczą część przygotowań do sezonu.

Moto GP

Listy startowe

Zmiana zawodników 
• Sam Lowes został zwolniony z umowy z Aprilia Racing Team Gresini na rok przed jej wygaśnięciem i powrócił do Moto2.

• Thomas Lüthi przeszedł do MotoGP, debiutując z EG 0,0 Marc VDS po 11 sezonach w klasie pośredniej. 

• Mistrz Moto2 2017 Franco Morbidelli przeszedł do wyższej klasy - MotoGP, debiutując z EG 0,0 Marc VDS.

• Esteve Rabat powrócił do Reale Avintia Racing, po opuszczeniu EG 0,0 Marc VDS. Xavier Siméon został jego partnerem, który przeniósł się do pierwszej klasy. Rabat rywalizował wcześniej z Avintia Racing pod nazwą By Queroseno Racing (BQR) między sezonami 125cc w 2005 a 2011 r. w Moto2.

• Takaaki Nakagami przeniósł się do MotoGP z Teamem LCR Honda.

• Scott Redding opuścił Pramac Racing pod koniec sezonu 2017, aby dołączyć do Aprilia Racing Team Gresini. Jego miejsce zajął Jack Miller.

• Loris Baz opuścił MotoGP i wrócił do Superbike World Championship.

• Héctor Barberá wrócił do klasy pośredniej - Moto2, po opuszczeniu Reale Avintia Racing. Barberá ukończył osiem sezonów w klasie królewskiej.

• Jonas Folger, który był na wstępnej liście zgłoszeń, wycofał się z sezonu 2018, aby skupić się na wyleczeniu z choroby. Hafizh Syahrin przeszedł do MotoGP, by zająć jego miejsce w zespole Monster Yamaha Tech 3. Jest pierwszym Malezyjskim zawodnikiem, który startuje w kategorii MotoGP.

Zmiana zespołu 
• LCR Honda został rozszerzony o drugi motocykl pierwszy raz od 2015 roku.

• Aspar Racing Team ściga się pod nazwą Ángel Nieto Team od 2018r. na cześć zmarłego Ángela Nieto.

Wyniki

Zwycięzcy

Punktacja 
Punkty przyznawane są piętnastu zawodnikom, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety.

Klasyfikacja zawodników

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu.

Klasyfikacja teamów

Klasyfikacja niezależnych kierowców i teamów

Liderzy klasyfikacji motocyklistów

Moto2

Listy startowe

Zmiany zawodników 
• Sam Lowes wrócił do Moto2 po sezonie z Aprilia Racing Team Gresini w MotoGP. Lowes wcześniej ścigał się w Moto2 od 2014 do 2016 roku. Dołączył do Swiss Innovative Investors, zastępując Thomasa Lüthiego, który przeniósł się do MotoGP z Estrella Galicia.

• Mistrz Moto3 2017 Joan Mir przeniósł się do Moto2 z Estrella Galicia, w miejsce obecnego mistrza Moto2 Franco Morbidelli, który przeniósł się do MotoGP z Tomasem Lüthim.

• Romano Fenati przeszedł do Moto2 wraz ze swoim zespołem z Moto3 Marinelli Rivacold Snipers na sezon 2018.

• Xavi Vierge zmienił drużynę z Tech 3 na Dynavolt Intact GP, zastępując Sandro Cortese, który opuścił Moto2 dla Supersport World Championship. 

• Bo Bendsneyder przeniósł się do Moto2, do zespołu Tech 3.

• Luca Marini i Stefano Manzi zamienili drużyny na sezon 2018, a Marini dołączył do zespołu przyrodniego brata Valentino Rossiego, Sky Racing Team VR46, a Manzi do Forward Racing na sezon 2018.

• Héctor Barberá wrócił do klasy pośredniej, dołączył do Pons HP40 razem z Lorenzo Baldassarrim, który zmienił drużynę z Forward na Pons. Barbera rywalizował wcześniej z Pons Racing w roku 2009 w kategorii 250cc.

• Joe Roberts dołączył do RW Racing GP po tym, jak zespół AGR zrezygnował pod koniec sezonu 2017. Dołączył do niego Steven Odendaal, który powrócił do serii po ostatnim pełnym sezonie w Moto2 w 2013 roku.

• Federico Fuligni zadebiutował w Moto2 z Tasca Racing Scuderia Moto2, zastępując Xaviera Siméona, który awansował do MotoGP z Avintią Racing.

• Danny Kent wykorzystał swój powrót do Moto2 w 2018 roku po opuszczeniu Kiefer Racing na początku sezonu 2017, dołączając do Speed Up Racing w miejsce Simone Corsiego, który zmienił zespół na Tasca Racing Scuderia Moto2.

• Tetsuta Nagashima zmienił zespół na Idemitsu Honda Team Asia. W miejsce Takaakiego Nakagamiego, który przeniósł się do MotoGP do Team LCR Honda w 2018 roku.

• Axel Pons przeniósł się do MotoGP jako kierowca testowy.

• Fabio Quartararo dołączył do Speed Up Racing, zastępując Augusto Fernándeza.

• Jules Danilo awansował do Moto2 z SAG Racing Team jako członek drużyny do Isaaca Viñalesa.

• Zwycięzca  z 2017r. z Mistrzostw Europy CEV Moto2 Eric Granado wrócił do Moto2, dołączając do Forward Racing. Granado wcześniej występował w Moto2 w sezonie 2012.

•Zulfahmi Khairuddin przeniósł się z World Supersport do Moto2, dołączając ponownie do SIC Racing Team, dla którego wcześniej jeździł w Moto3 w 2015 roku. Zastąpił on wcześniej ogłoszonego Hafizha Syahrian, który przeniósł się do MotoGP z Tech 3, w zastępstwie Jonasa Folgera.

Zmiany w połowie sezonu 
• Dominique Aegerter opuścił zarówno Grand Prix Jerez, jak i Grand Prix Francji w związku wypadkiem, w której złamał miednicę. Zastąpił go Niemiec Lukas Tulovic, który zadebiutował w Mistrzostwach Świata.

• Remy Gardner opuścił Grand Prix Jerez, Le Mans i Mugello z powodu kontuzji, łamiąc sobie nogi i kostkę. Został zastąpiony przez Hiszpana Héctora Garzó.

• Zulfahmi Khairuddin opuścił SIC Racing Team po Grand Prix Jerez z powodu złych wyników. Został zastąpiony przez Nikiego Tuuliego od Grand Prix Francji, który opuścił Supersport World Championship i dołączył do SIC Racing Team na resztę sezonu.

• Héctor Barberá opuścił Pons HP40 po tym, jak jego umowa została rozwiązana za obopólną zgodą z powodu jazdy pod wpływem alkoholu. Został zastąpiony przez Augusto Fernández w Grand Prix Catalunya.

Zmiany w zespole 
• NTS zadebiutował w pełnym sezonie w Moto2, wcześniej rywalizował jako konstruktor wieloznaczny między sezonami 2014 i 2017.  Wyposażeni w motocykle RW Racing GP, który zamienił producenta z Kalex na NTS. RW Racing GP rozszerzył również swoją działalność i wystawił dwa motocykle na sezon 2018.

• Forward Racing Team i Dynavolt Intact GP zmienili producentów. Forward powrócił do Sutera, z którym ostatnio rywalizowali w 2012 roku, a Intact GP powrócił do Kalexa po jednym sezonie z Suterem.

• Tasca Racing Scuderia Moto2 została rozszerzona na dwa motocykle w 2018 roku.

• Zarówno CGBM Evolution, jak i Kiefer Racing zamieniły producentów z Kalexa i Sutera na KTM.

• Marinelli Rivacold Snipers powiększył się do Moto2, wystawiając motocykl Kalexa.

• Zespół AGR złożył swoją działalność zarówno w Moto2, jak i Moto3 po GP Aragonii 2017 z powodu problemów finansowych połączonych ze słabymi wynikami w całym sezonie 2017.

• Petronas i Sepang International Circuit stworzyli partnerstwo, które umożliwiło zespołowi SIC Racing powrót do Moto2, po wcześniejszych startach w mistrzostwach w 2014 roku jako "Caterham Moto Racing Team".

• Kiefer Racing zmniejszył się do jednego motocykla w 2018 roku z powodu problemów finansowych. Sandro Cortese, który został pierwotnie zakontraktowany na drugim motocyklu zespołu, został później zwolniony.

Wyniki

Zwycięzcy

Punktacja 
Punkty przyznawane są piętnastu zawodnikom, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety.

Klasyfikacja zawodników

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu.

Klasyfikacja teamów

Liderzy klasyfikacji motocyklistów

Moto3

Listy startowe

Zmiany kierowców 
• Enea Bastianini przeniósł się do Leopard Racing, wypełniając miejsce Joana Mira, który przeniósł się na Moto2, a Alonso López zastąpił Bastianiniego w Estrella Galicia 0,0.

• Zawodnik Sky VR46 Andrea Migno występuje w teamie Ángela Nieto Team, zastępując Lorenzo Dalla Porta.

• Dennis Foggia zadebiutował w Moto3 z zespołem Sky Racing Team VR46, który wcześniej startował jako zastępczy zawodnik w sezonie 2017.

• Jaume Masiá zadebiutował w Moto3 z Bester Capital Dubai po wcześniejszym występie jako zawodnik zastępczy dla zespołu w sezonie 2017.

• Marco Bezzecchi przeniósł się z CIP do MC Saxoprint, zastępując Patrika Pulkkinena.

• Niccolò Antonelli przeniósł się z Red Bull KTM Ajo do SIC58 Squadra Corse.

• Po pełnym sezonowym debiucie z SIC58 Squadra Corse, Tony Arbolino przeniósł się do Marinelli Rivacold Snipers.

• Darryn Binder jeździ na Red Bull KTM Ajo, zastępując Bo Bendsneydera, który ściga się w Moto2 z Tech 3.

• Lorenzo Dalla Porta ściga się wraz z Eneą Bastianinim w teamie Leopard Racing,zastępując Livio Loia, który przeniósł się do Reale Avintia Academy.

• Makar Yurchenko zadebiutował w Moto3 z CIP, zastępując Manuela Paglianiego.

• Zarówno Romano Fenati, jak i Jules Danilo awansowali do Moto2, dołączając odpowiednio do Marinelli Rivacold Snipers i SAG Racing Team.

• John McPhee dołączył do zespołu CIP.

• María Herrera opuściła Moto3 na Mistrzostwa Świata Supersport 300.

• Juanfran Guevara nie kontynuuje wyścigu w zespole RBA BOE Racing Team po tym, jak ogłosił, że wycofał się z wyścigów zawodowych z powodów osobistych. Został zastąpiony przez mistrza Red Bull Rookies Cup 2017, Kazuki Masaki.

Zmiany w zespole 
• Mahindra i Peugeot wycofali się z mistrzostw po sezonie 2017. Ángel Nieto Team, Redox PrüstelGP i CIP - Green Power przeszli na KTM w wyniku ich wycofania.

• Zespół AGR złożył swoją działalność zarówno w Moto2, jak i Moto3 po GP Aragonii 2017 z powodu problemów finansowych połączonych ze słabymi wynikami w całym sezonie 2017.

• Zespół Moto3 British Talent Team został zawieszony na kilka następnych lat, począwszy od 2018 r.

• Marinelli Snipers zmniejszyli liczbę do jednego motocykla w zamian za jedno miejsce w Moto2.

• Avintia Racing wróciła do Moto3 po pięciu sezonach. Połączyli siły z Team Stylobike, tworząc Reale Avintia Stylobike, z KTMem, na którym ściga się Livio Loi.

• Red Bull KTM Ajo również zmniejszył się do jednego motocykla.

Wyniki

Zwycięzcy

Punktacja 
Punkty przyznawane są piętnastu zawodnikom, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety.

Klasyfikacja zawodników

Klasyfikacja motocykli 
W tej klasyfikacji pod uwagę brane są punkty najlepszego zawodnika jeżdżącego na danym motocyklu w wyścigu.

Klasyfikacja teamów

Liderzy klasyfikacji motocyklistów

Przypisy 

!